Con il termine galateo ci si può riferire a:
Galateo (costume), insieme di norme comportamentali con cui si identifica la buona educazione (o buon tono, detto anche bon ton) 
Galateo overo de' costumi, storica opera didattica di monsignor Giovanni Della Casa e testo di riferimento per l'uso delle buone maniere
Antonio De Ferraris, letterato e medico del 1500 nato a Galatone e detto "il Galateo".

Pagine correlate 
Netiquette, la buona creanza su Internet

Altri progetti